bł. Urban II (1042–1099) – papież
 bł. Urban V (1310–1370) – papież
 bł. Urban Gil Sáez (1901–1936) – hiszpański męczennik

Zobacz też: Urban I